Remlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Joseph Remlinger (1733–1788), deutscher Baumeister und Schultheiß in Grombach

 Stefanie Remlinger (* 1970), deutsche Politikerin